Os artilheiros de todas as edições da Copa do Mundo FIFA.
As estatísticas abaixo referem-se à competição masculina (Copa do Mundo FIFA). As estatísticas referentes à competição feminina (Copa do Mundo de Futebol Feminino) estão na página Lista de artilheiras da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Artilheiros 

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
!
!Jogador
!Seleção
!Gols
!Jogos
!
!Torneios
|-
!1
|align="left"|Miroslav Klose
|align="left"|
|16
|24
|0,66
|2002, 2006, 2010, 2014
|-
!2
|align="left"|Ronaldo
|align="left"|
|15
|19
|0,79
|1994, 1998, 2002, 2006
|-
!3
|align="left"|Gerd Müller
|align="left"|
|14
|13
|1,08
|1970, 1974
|-
! rowspan="2" |4
|align="left"|Just Fontaine
|align="left"|
| rowspan="2" |13
|6
|2,17
|1958
|-
| align="left" |Lionel Messi
| align="left" |
|26
|0,5
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|-
! rowspan="2" |6
| align="left" |Pelé
| align="left" |
| rowspan="2" |12
|14
|0,86
|1958, 1962, 1966, 1970
|-
| align="left" |Kylian Mbappé
| align="left" |
|14
|0,86
|2018, 2022
|-
! rowspan="2" |8
| align="left" |Sándor Kocsis
| align="left" |
| rowspan="2" |11
|5
|2,20
|1954
|-
|align="left"|Jürgen Klinsmann
|align="left"|
|17
|0,65
|1990, 1994, 1998
|-
!rowspan="6"|10
|align="left"|Helmut Rahn
|align="left"|
|rowspan="6"|10
|10
|1,00
|1954, 1958
|-
|align="left"|Gary Lineker
|align="left"|
|12
|0,83
|1986, 1990
|-
|align="left"|Gabriel Batistuta
|align="left"|
|12
|0,83
|1994, 1998, 2002
|-
|align="left"|Teófilo Cubillas
|align="left"|
|13
|0,77
|1970, 1978, 1982
|-
|align="left"|Thomas Müller
|align="left"|
|17
|0,59
|2010, 2014, 2018, 2022
|-
|align="left"|Grzegorz Lato
|align="left"|
|20
|0,50
|1974, 1978, 1982
|-
! rowspan="10" |15
|align="left"|Ademir de Menezes
|align="left"|
| rowspan="10" |9
|6
|1,50
|1950
|-
|align="left"|Eusébio
|align="left"|
|6
|1,50
|1966
|-
|align="left"|Christian Vieri
|align="left"|
|9
|1,00
|1998, 2002
|-
|align="left"|Vavá
|align="left"|
|10
|0,90
|1958, 1962
|-
|align="left"|David Villa
|align="left"|
|12
|0,75
|2006, 2010, 2014
|-
|align="left"|Paolo Rossi
|align="left"|
|14
|0,64
|1978, 1982, 1986
|-
|align="left"|Jairzinho
|align="left"|
|16
|0,56
|1966, 1970, 1974
|-
|align="left"|Roberto Baggio
|align="left"|
|16
|0,56
|1990, 1994, 1998
|-
|align="left"|Karl-Heinz Rummenigge
|rowspan="2" align="left"|
|19
|0,47
|1978, 1982, 1986
|-
|align="left"|Uwe Seeler
|21
|0,43
|1958, 1962, 1966, 1970
|-
!rowspan="9"|26
|align="left"|Guillermo Stábile
|align="left"|
|rowspan="9"|8
|4
|2,00
|1930
|-
|align="left"|Leônidas da Silva
|align="left"|
|5
|1,60
|1934, 1938
|-
|align="left"|Óscar Míguez
|align="left"|
|7
|1,14
|1950, 1954
|-
|align="left"|Harry Kane
|align="left"|
|11
|0,73
|2018, 2022
|-
|align="left"|Neymar
|align="left"|
|13
|0,62
|2014, 2018, 2022
|-
|align="left"|Rivaldo
|align="left"|
|14
|0,57
|1998, 2002
|-
|align="left"|Rudi Völler
|align="left"|
|15
|0,53
|1986, 1990, 1994
|-
|align="left"|Diego Maradona
|align="left"|
|21
|0,38
|1982, 1986, 1990, 1994
|-
|align="left"|Cristiano Ronaldo
|align="left"|
|22
|0,36
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|-
!rowspan="7"|35
|align="left"|Oldřich Nejedlý
|align="left"|
|rowspan="7"|7
|6
|1,17
|1934, 1938
|-
|align="left"|Lajos Tichy
|align="left"|
|8
|0,88
|1958, 1962, 1966
|-
|align="left"|Careca
|align="left"|
|9
|0,78
|1986, 1990
|-
|align="left"|Andrzej Szarmach
|align="left"|
|13
|0,54
|1974, 1978, 1982
|-
|align="left"|Johnny Rep
|align="left"|
|13
|0,54
|1974, 1978
|-
|align="left"|Luis Suárez
|align="left"|
|15
|0,47
|2010, 2014, 2018, 2022
|-
|align="left"|Hans Schäfer
|align="left"|
|15
|0,47
|1954, 1958, 1962
|-
!rowspan="25"|42
|align="left"|Josef Hügi
|align="left"|
|rowspan="25"|6
|3
|2,00
|1954
|-
|align="left"|Oleg Salenko
|align="left"|
|3
|2,00
|1994
|-
|align="left"|Max Morlock
|align="left"|
|5
|1,20
|1954
|-
|align="left"|Erich Probst
|align="left"|
|5
|1,20
|1954
|-
|align="left"|György Sárosi
|align="left"|
|5
|1,20
|1934, 1938
|-
|align="left"|Enner Valencia
|align="left"|
|6
|1,00
|2014, 2022
|-
|align="left"|Salvatore Schillaci
|align="left"|
|7
|0,86
|1990
|-
|align="left"|Davor Šuker
|align="left"|
|8
|0,75
|1990, 1998, 2002
|-
|align="left"|James Rodríguez
|align="left"|
|8
|0,75
|2014, 2018
|-
|align="left"|Helmut Haller
|align="left"|
|9
|0,67
|1962, 1966, 1970
|-
|align="left"|Hristo Stoichkov
|align="left"|
|10
|0,60
|1994, 1998
|-
|align="left"|Diego Forlán
|align="left"|
|10
|0,60
|2002, 2010, 2014
|-
|align="left"|Asamoah Gyan
|align="left"|
|11
|0,55
|2006, 2010, 2014
|-
|align="left"|Dennis Bergkamp
|rowspan="2" align="left"|
|12
|0,50
|1994, 1998
|-
|align="left"|Rob Rensenbrink
|13
|0,46
|1974, 1978
|-
|align="left"|Rivellino
|rowspan="2" align="left"|
|15
|0,40
|1970, 1974, 1978
|-
|align="left"|Bebeto
|15
|0,40
|1990, 1994, 1998
|-
|align="left"|Arjen Robben
|align="left"|
|15
|0,40
|2006, 2010, 2014
|-
|align="left"|Zbigniew Boniek
|align="left"|
|16
|0,37
|1978, 1982, 1986
|-
|align="left"|Ivan Perišić
|align="left"|
|17
|0,35
|2014, 2018, 2022
|-
|align="left"|Thierry Henry
|align="left"|
|17
|0,35
|1998, 2002, 2006, 2010
|-
|align="left"|Wesley Sneijder
|rowspan="2" align="left"|
|17
|0,35
|2006, 2010, 2014
|-
|align="left"|Robin van Persie
|17
|0,35
|2006, 2010, 2014
|-
|align="left"|Mario Kempes
|align="left"|
|18
|0,33
|1974, 1978, 1982
|-
|align="left"|Lothar Matthäus
|align="left"|
|25
|0,24
|1982, 1986, 1990, 1994, 1998
|-
!rowspan="35"|67
|align="left"|Pedro Cea
|align="left"|
|rowspan="35"|5
|4
|1,25
|1930
|-
|align="left"|Silvio Piola
|align="left"|
|4
|1,25
|1938
|-
|align="left"|Gyula Zsengellér
|align="left"|
|4
|1,25
|1938
|-
|align="left"|Peter McParland
|align="left"|
|5
|1,00
|1958
|-
|align="left"|Tomáš Skuhravý
|align="left"|
|5
|1,00
|1990
|-
|align="left"|Juan Alberto Schiaffino
|align="left"|
|6
|0,83
|1950, 1954
|-
|align="left"|Geoff Hurst
|align="left"|
|6
|0,83
|1966, 1970
|-
|align="left"|Jon Dahl Tomasson
|align="left"|
|6
|0,83
|2002, 2010
|-
|align="left"|Alessandro Altobelli
|align="left"|
|7
|0,71
|1982, 1986
|-
|align="left"|Kennet Andersson
|align="left"|
|7
|0,71
|1994
|-
|align="left"|Fernando Morientes
|align="left"|
|7
|0,71
|1998, 2002
|-
|align="left"|Romário
|align="left"|
|8
|0,62
|1990, 1994
|-
|align="left"|Mario Mandžukić
|align="left"|
|8
|0,62
|2014, 2018
|-
|align="left"|Marc Wilmots
|align="left"|
|8
|0,62
|1990, 1994, 1998, 2002
|-
|align="left"|Tim Cahill
|align="left"|
|9
|0,55
|2006, 2010, 2014, 2018
|-
|align="left"|Valentin Ivanov
|align="left"|
|9
|0,55
|1958, 1962
|-
|align="left"|Roger Milla
|align="left"|
|9
|0,55
|1982, 1990, 1994
|-
|align="left"|Emilio Butragueño
|align="left"|
|9
|0,55
|1986, 1990
|-
|align="left"|Hans Krankl
|align="left"|
|10
|0,50
|1978, 1982
|-
|align="left"|Raúl
|align="left"|
|11
|0,45
|1998, 2002, 2006
|-
|align="left"|Xherdan Shaqiri
|align="left"|
|12
|0,42
|2010, 2014, 2018, 2022
|-
|align="left"|Romelu Lukaku|align="left"|
|12
|0,42
|2014, 2018, 2022
|-
|align="left"|Garrincha
|align="left"|
|12
|0,42
|1958, 1962, 1966
|-
|align="left"|Johan Neeskens
|align="left"|
|12
|0,42
|1974, 1978
|-
|align="left"|Fernando Hierro
|align="left"|
|12
|0,42
|1990, 1994, 1998, 2002
|-
|align="left"|Zinédine Zidane
|align="left"|
|12
|0,42
|1998, 2002, 2006
|-
|align="left"|Landon Donovan
|align="left"|
|12
|0,42
|2002, 2006, 2010
|-
|align="left"|Gonzalo Higuaín
|align="left"|
|13
|0,38
|2010, 2014, 2018
|-
|align="left"|Henrik Larsson
|align="left"|
|13
|0,38
|1994, 2002, 2006
|-
|align="left"|Michel Platini
|align="left"|
|14
|0,36
|1978, 1982, 1986
|-
|align="left"|Zico
|align="left"|
|14
|0,36
|1978, 1982, 1986
|-
|align="left"|Lukas Podolski
|align="left"|
|15
|0,33
|2006, 2010, 2014
|-
|align="left"|Olivier Giroud|align="left"|
|17
|0,29
|2014, 2018, 2022
|-
|align="left"|Edinson Cavani|align="left"|
|17
|0,29
|2010, 2014, 2018, 2022
|-
|align="left"|Franz Beckenbauer
|align="left"|
|18
|0,28
|1966, 1970, 1974
|}
 Jogadores em negrito''' ainda estão atuando profissionalmente.

Por edição

Ver também 
Lista de artilheiros da Copa do Mundo FIFA por país

Listas de futebolistas
Listas da FIFA